Heads steht für 

 Heads (Manga), eine Manga-Serie des japanischen Zeichners Motorou Mase 
 HEADS, die Abkürzung für die Haft-Entlassenen-Auskunfts-Datei-Sexualstraftäter

HEADS